Первый дивизион 1986 () — 73-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1986 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1986 на сайте rsssf.com 

1986
Дания
Спорт в Дании в 1986 году